Сату-Маре — жудець на північному заході Румунії.
 Сату-Маре — адміністративний центр повіту Сату-Маре.